Се́веро-Фри́зские острова́ (, , ) — группа прибрежных островов в Северном море, которую отделяет от материка Ваттовое море. Острова расположены вдоль побережья федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия). Немецкие острова являются частью исторического региона Северная Фрисландия, а также частью национального парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты.
 Основные острова
 Зильт (Sylt) — 99,14 км²
 Амрум (Amrum) — 20,46 км²
 Фёр (Föhr) — 82,82 км²
 Пелльворм (Pellworm) — 37,44 км²

 Маленькие острова
 Оланд (Oland) — 2,01 км²
 Лангенес (Langeneß) — 11,57 км²
 Грёде (Gröde) — 2,52 км²
 Хабель (Habel) — 0,074 км²
 Хамбургер-Халлиг (Hamburger Hallig) — 1,1 км²
 Хоге (Hooge) — 5,78 км²
 Нордштрандишмор (Nordstrandischmoor) — 1,9 км²
 Нордерог (Norderoog) — 0,09 км²
 Зюдерог (Süderoog) — 0,62 км²
 Зюдфалль (Südfall) — 0,56 км²

Датские острова Ваттового моря юго-западнее острова Ютландии также относят к Северо-Фризским островам, однако фризы на них никогда не проживали.
 Основные острова:
 Фанё (Fanø) — 55,78 км²
 Рёмё (Rømø) — 128,86 км²

 Маленькие острова:
 Маннё (Mandø) — 7,63 км²
 Лангли (Langli) — 0,8 км²

Иногда к Северо-Фризским островам относят Гельголанд.

 
Острова Германии
Шлезвиг-Гольштейн
Острова Дании